Käbin ist der Familienname folgender Personen:

 Ilo Käbin (1921–2003), estnischer Chirurg und Medizinwissenschaftler
 Johannes Käbin (1905–1999), estnischer Politiker
 Rait Käbin (* 1981), estnischer Basketballtrainer und -spieler
 Tiit Käbin (1937–2011), estnischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
Kabin